

Persone
 Camillo Garroni Carbonara (1852-1935) – prefetto, diplomatico e politico italiano
 Emilio Garroni (1925-2005) – filosofo e scrittore italiano
 Laura Garroni (1922-1996) – partigiana italiana
 Romolo Garroni (1915-2006) – direttore della fotografia e operatore cinematografico italiano
 Stefano Garroni (1939-2014) – filosofo italiano

Altro
 Palazzo Garroni Carbonara – edificio storico di Pavia

Pagine correlate
Garrone